Fazenda Santa Cecília (Cajuru)
 Fazenda Santa Cecília (Miguel Pereira)

Desambiguações de fazendas